Janowski ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Janowski (* 1943), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Christine Janowski (* 1945), deutsche evangelische Theologin und Hochschullehrerin
 Dawid Janowski (1868–1927), polnischer Schachspieler
 Florian Amand Janowski (1725–1801), Bischof von Tarnów
 Igor Sergejewitsch Janowski (* 1974), russischer Fußballspieler
 Kirill Petrowitsch Janowski (1822–1902), russischer Pädagoge und Staatsmann
 Marek Janowski (* 1939), deutscher Dirigent
 Maurycy Janowski (1919–1973), deutscher Drehbuchautor
 Paul Janowski (1917–??), deutscher Fußballspieler
 Piotr Janowski (1951–2008), polnischer Geiger
 Semjon Iwanowitsch Janowski (1789–1876), russischer Marineoffizier und Forschungsreisender
 Stanisław Janusz Janowski (1940–1993), polnischer Maler und Grafiker
 Stefan Janowski (* 1957), polnischer Radrennfahrer
 Stepan Dmitrijewitsch Janowski (1817–1897), russischer Arzt, Freund von Fjodor Dostojewski
 Wjatscheslaw Janowski (* 1957), sowjetisch-weißrussischer Boxer

Siehe auch:
 Janowskyj
 Janowsky
 Janovsky
 Yanofsky
 Janowska
 Janowskaja
 Yanovskiy Rocks, Felsvorsprünge im Königin-Maud-Land, Antarktika